Gerd Dicke ist der Name folgender Personen:
* Gerd Dicke (Bischof) (* 1928), deutscher Geistlicher, Weihbischof im Bistum Aachen
 Gerd Dicke (Germanist) (* 1956), deutscher Mediävist und Hochschullehrer